Segundo disco solo do cantor e compositor Dori Caymmi.

1  - Serra branca

2  - Velho piano

3  - Flor das estradas

4  - Nosso homem em três pontas

5  - Desafio

6  - Você já foi a bahia?

7  - Ilusão

8  - Negro Mar

9  - Evangelho

10 - O homem entre o mar e a terra

Álbuns de Dori Caymmi